2 miejscowości w Polsce: 
 Ciepłe – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Żabia Wola 
 Ciepłe – wieś w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Gniew
Inne

 Ciepłe – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Krupole.

Zobacz też: Ciepłe A